Placenta steht für:

 Placenta (Band), deutsche Death-Metal-Gruppe
 Placenta (Zeitschrift), wissenschaftliche Fachzeitschrift

Siehe auch:

 Plazenta (lat. placenta), Gewebe in der Gebärmutter